A Pop líra című válogatáslemez 2004-ben jelent meg. A korongon összegyűjtötték hazánk pop- és rocksztárjaitól a leglíraibb dalokat.

Számlista 

2004 nagylemezei
Válogatásalbumok